Die I liga (Schach) 1988 war die 19. Austragung der I liga und die 44. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde durch die bessere Zweitwertung gegenüber den punktgleichen Mannschaften von KS Kolejarz Katowice und KKS Polonia Warszawa die Mannschaft von MZKS Pocztowiec Poznań, die erst im Vorjahr in die I liga aufgestiegen war. Der Titelverteidiger KKS Lech Poznań musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Neben MZKS Pocztowiec Poznań war aus der II liga KS Maraton Warszawa aufgestiegen, der zusammen mit KS Górnik 09 Mysłowice direkt wieder abstieg.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1988.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (15 % der dort erreichten Punkte für Mannschaften, die in der I liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, 10 % für Mannschaften, die in der II liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 1. bis 12. Oktober in Krynica gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1988